Manggungjaya (Bojong), een bestuurslaag in Indonesië
Manggungjaya (Cilamaya Kulon), een bestuurslaag in Indonesië
Manggungjaya (Rajapolah), een bestuurslaag in Indonesië